Xiangyang (向阳, pinyin Xiàngyáng) är kinesiska och metyder "mot solen" eller "mot söder".  Som ortnamn kan det till exempel översättas med "Solsidan". Det kan syfta på följande platser i Kina:

Xiangyang (Xiangyang Shi)- stad på prefekturnivå i Hubei-provinsen 
Xiangyang, Hegang (Xiangyang Qu) - stadsdistrikt i Hegang, Heilongjiang-provinsen 
Xiangyang, Jiamusi (Xiangyang Qu) - stadsdistrikt i Jiamusi, Heilongjiang-provinsen 

 Xiangyang (köpinghuvudort i Kina, Yunnan Sheng, lat 26,76, long 103,25)
 Xiangyang (häradshuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 44,59, long 129,58)
 Xiangyang (sockenhuvudort i Kina, Beijing Shi, lat 39,74, long 115,96)
 Xiangyang (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 28,03, long 120,93)
 Xiangyang (köpinghuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 30,90, long 118,87)
 Xiangyang (socken i Kina, Shandong)
 Xiangyang (socken i Kina, Heilongjiang, lat 46,02, long 125,74) 
 Xiangyang (socken i Kina, Heilongjiang, lat 47,60, long 132,51)
 Xiangyang (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 43,31, long 123,68)
 Xiangyang (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 41,01, long 108,19)
 Xiangyang (socken i Kina, Chongqing) 
 Xiangyang (socken i Kina, Fujian)

WP:Projekt Kina